Esistono più comuni francesi con questo nome

Bélesta – Ariège
Bélesta – Pirenei Orientali